Павел Кутайсов:
 Кутайсов, Павел Иванович (1780—1840) — обер-гофмейстер, член Государственного совета.
 Кутайсов, Павел Ипполитович (1837—1911) — генерал от инфантерии, член Государственного совета.